Wilcox megye (Alabama)
Wilcox megye (Georgia)

Kapcsolódó szócikkek 
Wilcox (egyértelműsítő lap)